Составы команд-участниц чемпионата мира по футболу 1930 года.

Всего для участия в чемпионате мира был заявлен 251 футболист. 191 игрок выходил на поле.

Сборная Аргентины задействовала 21 футболиста, бразильцы — 17. Сборная США все три матча провела в одном составе. На игрока больше (12) использовали югославы.

Больше всех матчей сыграл на чемпионате Хосе Делья Торре (Аргентина) — 5.


Группа A

Аргентина 
Тренеры —  Франсиско Оласар и Хуан Хосе Трамутола

Чили 
Тренер —  Дьёрдь Орт

Франция 
Тренер —  Рауль Кодрон

Мексика 
Тренер —  Хуан Луке де Серральонга

Группа B

Югославия 
Тренер —  Бошко Симонович

Бразилия 
Тренер —  Пиндаро Родригес

Боливия 
Тренер —  Улисес Сауседо

Группа C

Уругвай 
Тренер —  Альберто Суппичи

Румыния 
Тренер —  Костел Рэдулеску

Перу 
Тренер —  Франсиско Бру

Группа D

США 
Тренер —  Боб Миллар

Парагвай 
Тренер —  Хосе Дуранд Лагуна

Бельгия 
Тренер —  Хектор Гутинк

Примечания

Ссылки 
 

Составы
1930